Christian Thams – architetto norvegese
 Jacob Tullin Thams – saltatore con gli sci e velista norvegese
 Helge Thams – architetto norvegese
 Marentius Thams – industriale norvegese